Michel Brault (1928-2013) – regista e direttore della fotografia canadese
 Zachary Brault-Guillard (1998) – calciatore canadese con cittadinanza francese